Анатолий Николаевич Порхунов (28 июля 1928, Москва, РСФСР, СССР — 1 июня 1992, Москва, Россия) — советский футболист, крайний защитник. Мастер спорта. Олимпийский чемпион 1956 года.

Биография 
Карьеру футболиста начал в 1945 году в заводской команде.

Выступал преимущественно за московские клубы: ВВС, МВО, Локомотив, ЦСКА. В чемпионатах СССР провёл 101 матчей, забил 1 гол.

Карьеру завершил в ГСВГ.

Достижения

Командные 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (2): 1955, 1956.
 Обладатель Кубка СССР (1): 1955.
 Чемпион Олимпийских игр 1956.

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов СССР (1): № 2 (1956)

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте сборной России по футболу 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК ВВС
Игроки ФК МВО
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Мастера спорта СССР
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР